Miejscowości w USA:
 Brushy – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Sequoyah
Gminy w USA:
 Brushy (ang. Brushy Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Brushy (ang. Brushy Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins